Брабен ():

 Брабен, Дэвид (род. 1964) — британский программист, президент и основатель компании Frontier Developments и сооснователь Raspberry Pi Foundation.
 Брабен, Эдди (1930—2013) — британский сценарист.